Paul Krenz ist der Name folgender Personen:

* Paul Krenz (Künstler) (1948–2021), ukrainischer Intarsienkünstler 
 Paul Krenz (Bobfahrer) (* 1991), deutscher Bobfahrer